Termin fosfomonoesteraza ima više značenja.

 Alkalna fosfataza, enzim
 Kiselinska fosfataza, enzim